Кукчунак или Кукшунак — река в России, течёт по территории Акбулакского и Беляевского районов Оренбургской области. Устье реки находится в 36 км по левому берегу реки Уртабуртя. Длина реки составляет 24 км.

Начинается в овраге Кукчунак, на российско-казахстанской границе. Течёт преимущественно на север, в нижнем течении — на северо-восток. Впадает в Урта-Буртю на высоте 149 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от города Орск до впадения реки Сакмара. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000812112200004539.

Примечания 

Притоки Урта-Бурти
Реки Беляевского района Оренбургской области
Реки Акбулакского района